Peabody School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Peabody School (Georgia), ID-Nr. 04001238
 Peabody School (Massachusetts), ID-Nr. 86002900